Ло Сяоцзюань (;  ) — китайська борчиня вільного стилю, чемпіонка Азії, срібна призерка Кубку світу.

Життєпис 
 
Боротьбою почала займатися з 2004 року. 
 
Виступає за борцівський клуб Ляоніну. Тренер — Лу Хай.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Азії

Виступи на Кубках світу

Виступи на інших змаганнях

Джерела

Посилання 
 
  

Китайські борчині вільного стилю
Чемпіонки Азії з жіночої боротьби
Персоналії:Ляонін